Анна Виноградова:
 Виноградова, Анна Ивановна (1917—2008) — Герой Социалистического Труда, бригадир откатчиков. 
 Виноградова, Анна Константиновна (род. 1991) — российская хоккеистка.